Antoine Nivière-Chol – politico francese
 Césaire Nivière – agronomo francese
 Jacques Nivière – tiratore a volo francese
 Roger Nivière – tiratore a volo francese